Probactrosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea. Il vivait dans la Chine au Crétacé inférieur. Il a été appelé  à la suite de sa détermination initiale qui le considérait comme un Iguanodontidae.

Les restes de cet ornithopode ont été découverts par une expédition sino-soviétique dans le désert de Gobi en Mongolie-Intérieure en 1959-1960.

Étymologie 
Son nom signifie , car son inventeur pensait qu'il s'agissait de l'ancêtre direct d'un autre Hadrosauroidea basal : Bactrosaurus.

Liste des espèces 
La seule espèce valide rattachée au genre est Probactrosaurus gobiensis, décrite par Anatoli Konstantinovitch Rojdestvenski en 1966.
L'holotype référencé PIN 2232/1, est un squelette partiel avec un crâne provenant de la formation géologique de Dashuigou. Un second squelette partiel, référencé PIN 2232-10, a été découvert avec de nombreux restes fragmentaires.

Une seconde espèce nommée P. alshanicus a été érigée en 1966 par Rojdestvenski à partir de la partie arrière d'un crâne. Cette espèce a été mise en synonymie avec l'espèce type P. gobiensis en  2002 par David B. Norman. De plus, le fragment de crâne holotype a été perdu.

Une troisième espèce a été créée en 1997 par Lü Junchang : P. mazongshanensis. David Norman en 2002 considère ce spécimen comme proche de deux autres hadroasauroïdes basaux Equijubus et Altirhinus et non comme un P. gobiensis. Cette évaluation n'est pas suivie par Tou, Li et Dodson qui, en 2014, l'attribue à un nouveau genre : Gongpoquansaurus. Cette proposition n'est pas retenue dans les analyses phylogénétiques postérieures.

Description 

Probactrosaurus était un dinosaure herbivore principalement quadrupède de taille assez modeste. Sa longueur totale est estimée entre , sa masse est difficile à évaluer, entre  et . Protobractosaurus avait un structure légère, avec des bras et des mains relativement longs et minces, et un seul petit pouce pointu. Son museau est étroit avec une mandibule allongée portant des batteries de dents, chacune consistant en une double rangée superposée de dents jugales aplaties et une troisième rangée de dents de remplacement en phase de croissance.

Classification 
Toutes les études phylogénétiques démontrent que Protobractosaurus est un dinosaure hadrosauroïde basal. Une analyse phylogénétique de 2016, établie par Prieto-Márquez et ses collègues, confirme cette évaluation et conduit au cladogramme suivant :

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1966